Název Tylova má mnoho ulic v různých městech, městysech a obcích České republiky:

 Tylova (Benešov): je ulice ve městě Benešov, okres Benešov, Středočeský kraj.
 Tylova (Beroun): je ulice ve městě Beroun, okres Beroun, Středočeský kraj.
 Tylova (Blatná): je ulice ve městě Blatná, okres Strakonice, Jihočeský kraj.
 Tylova (Borohrádek): je ulice ve městě Borohrádek, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
 Tylova (Brandýs nad Labem): je ulice v souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v části Brandýs nad Labem, okres Praha-východ, Středočeský kraj.
 Tylova (Brno): je ulice ve městě Brno, Jihomoravský kraj.
 Tylova (Častolovice): je ulice v městyse Častolovice, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
 Tylova (Čáslav): je ulice ve městě Čáslav, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Tylova (Čerčany): je ulice v obci Čerčany, okres Benešov, Středočeský kraj.
 Tylova (České Budějovice): je ulice ve statutárním městě České Budějovice, Jihočeský kraj.
 Tylova (Dobříš): je ulice ve městě Dobříš, okres Příbram, Středočeský kraj.
 Tylova (Havlíčkův Brod): je ulice ve městě Havlíčkův Brod, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
 Tylova (Heřmanův Městec): je ulice ve městě Heřmanův Městec, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Tylova (Holice): je ulice ve městě Holice, okres Pardubice, Pardubický kraj.
 Tylova (Chlumec nad Cidlinou), okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj.
 Tylova (Chrast) je ulice ve městě Chrast, okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Tylova (Jihlava): je ulice ve statutárním městě Jihlava, Kraj Vysočina.
 Tylova (Jinočany): je ulice v obci Jinočany, okres Praha-západ, , Středočeský kraj.
 Tylova (Jirny): je ulice v obci Jirny, okres Praha-východ, Středočeský kraj.
 Tylova (Jičín): je ulice ve městě Jičín, okres Jičín, Královéhradecký kraj.
 Tylova (Kladno): je ulice ve statutárním městě Kladno, Středočeský kraj.
 Tylova (Kolín): je ulice ve městě Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tylova (Kutná Hora): je ulice ve městě Kutná Hora, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, která vede z hlavního Palackého náměstí (Josef Kajetán Tyl se v tomto městě narodil).
 Tylova (Liberec): je ulice ve statutárním městě Liberec, Liberecký kraj.
 Tylova (Litvínov): je ulice ve městě Litvínov, okres Most, Ústecký kraj.
 Tylova (Lysá nad Labem): je ulice ve městě Lysá nad Labem, okres Nymburk Středočeský kraj.
 Tylova (Mladá Boleslav): je ulice ve statutárním městě Mladá Boleslav, Středočeský kraj.
 Tylova (Nová Ves I): je ulice v obci Nová Ves I,  okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tylova (Mochov): je ulice v obci Mochov, okres Praha-východ, Středočeský kraj.
 Tylova (Nový Bydžov): je ulice ve městě Nový Bydžov, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj.
 Tylova (Nymburk): je ulice ve městě Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Tylova (Olomouc): je ulice ve statutárním městě Olomouc, Olomoucký kraj.
 Tylova (Otrokovice): je ulice ve městě Otrokovice, okres Zlín, Zlínský kraj.
 Tylova (Pardubice): je ulice ve statutárním městě Pardubice, Pardubický kraj.
 Tylova (Pelhřimov): je ulice ve městě Pelhřimov, okres Pelhřimov, Kraj Vysočina.
 Tylova (Pečky): je ulice ve městě Pečky, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tylova (Plaňany): je ulice v městyse Plaňany, okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tylova (Plzeň): je ulice na Jižním Předměstí statutárního města Plzeň (Josef Kajetán Tyl v tomto městě zemřel).
 Tylova (Prostějov): je ulice ve statutárním městě Prostějov, Olomoucký kraj.
 Tylova (Písek): je ulice ve městě Písek, okres Písek, Jihočeský kraj.
 Tylova (Přelouč): je ulice ve městě Přelouč, okres Pardubice, Pardubický kraj.
 Tylova (Příbram): je ulice ve městě Příbram, okres Příbram, Středočeský kraj.
 Tylova (Rakovník): je ulice ve městě Rakovník, okres Rakovník, Středočeský kraj.
 Tylova (Rudná): je ulice ve městě Rudná, okres Praha-západ, Středočeský kraj.
 Tylova (Rychnov nad Kněžnou): je ulice ve městě Rychnov nad Kněžnou, okres Rychnov nad Kněžnou, Královéhradecký kraj.
 Tylova (Řevničov): je ulice v obci Řevničov,  okres Rakovník, Středočeský kraj.
 Tylova (Sadská): je ulice ve městě Sadská,  okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Tylova (Skuteč): je ulice ve městě Skuteč,  okres Chrudim, Pardubický kraj.
 Tylova (Strakonice): je ulice ve městě Strakonice, okres Strakonice, Jihočeský kraj. 
 Tylova (Šestajovice): je ulice v obci Šestajovice, okres Praha-východ, Středočeský kraj.
 Tylova (Týnec nad Labem): je ulice v městě Týnec nad Labem,  okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tylova (Třebestovice): je ulice v obci Třebestovice,  okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Tylova (Třeboň): je ulice ve městě Třeboň, okres Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj.
 Tylova (Uhlířské Janovice): je ulice ve městě Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora, Středočeský kraj. 
 Tylova (Unhošť): je ulice ve městě Unhošť, okres Kladno, Středočeský kraj.
 Tylova (Úvaly): je ulice ve městě Úvaly, okres Praha-východ, Středočeský kraj.
 Tylova (Velim): je ulice v obci Velim,  okres Kolín, Středočeský kraj.
 Tylova (Vrdy): je ulice v obci Vrdy, okres Kutná Hora, Středočeský kraj.
 Tylova (Vysoké Mýto): je ulice ve městě Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.
 Tylova (Žiželice): je ulice v obci Žiželice, okres Kolín, Středočeský kraj.

Související články 
 Tylovo nábřeží
 Tylovo náměstí